Le mot salafistes peut se référer :
 aux membres du salafisme, un mouvement religieux de l'islam sunnite,
 au film Salafistes, un documentaire français.

Homonymie